Alois Van Steenkiste, Belgisch wielrenner
 Ann Vansteenkiste, Belgisch politica
 Constant Vansteenkiste, Belgisch ondernemer, uitvinder en Vlaams activist
 Emiel Vansteenkiste, Belgisch politicus en politiefunctionaris
 Eugeen Vansteenkiste, Belgisch kunstschilder
 Eugeen-Karel Van Steenkiste, Belgisch arts, politicus en Vlaams activist
 Franz Vansteenkiste, Belgisch advocaat en politicus
 Jade Vansteenkiste, Belgisch turnster
 Jannes Vansteenkiste, Belgisch voetballer
 Luc Vansteenkiste, Belgisch ondernemer en bestuurder
 Luc Vansteenkiste, Belgisch politicus
 Roger Van Steenkiste, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam